Урлу-Аспак (от южноалт. Турлу Аспак, Урлу-Астак — осиновое стойбище) — село в Майминском районе Республики Алтай России, входит в Бирюлинское сельское поселение.

География 
Расположено в долине реки Маймы, к юго-востоку от Горно-Алтайска.

Туризм 
Является стартовой точкой туристических маршрутов к пещере Тут-Куш и Каракольским озёрам. В окрестностях находится туристический комплекс «Алтай Resort», принадлежащий АФК «Система».

Население

Примечания 

Населённые пункты Майминского района